Eskil steht für:

 Eskil (Aksaray), Stadt und Landkreis in Türkei

Personen:
 Eskil (Bischof) († um 1080), englischer Mönch, Bischof von Eskilstuna
 Eskil von Lund (um 1100–1181), dänischer Erzbischof von Lund

Siehe auch:
 Eskill, Erzbischof in Trondheim
 Eskildsen (Familienname)